Trespass (engl., dt. wörtlich Übertretung, dt. sinngemäß Besitzstörung) bezeichnet:

 Trespass (Album), Album der Rockband Genesis
 Trespass (englische Band), englische NWoBHM- und Hard-Rock-Band
 Trespass (israelische Band), israelische Progressive-Rock-Band
 Trespass (1992), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1992
 Trespass (2011), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2011